Il singolare del DFS Classic 2000 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2000.

Julie Halard-Decugis era la detentrice del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Tamarine Tanasugarn.

Lisa Raymond han battuto in finale Tanasugarn, 6–2, 6–7(7–9), 6–4.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Nathalie Tauziat (semifinali)
  Julie Halard-Decugis (quarti di finale)
  Jennifer Capriati (quarti di finale)
  Silvija Talaja (terzo turno)
  Nathalie Dechy (secondo turno)
  Lisa Raymond (Campione)
  Anne-Gaëlle Sidot (quarti di finale)
  Kristina Brandi (quarti di finale)

 Anne Kremer (terzo turno)
 Alexandra Stevenson (primo turno)
 Tat'jana Panova (primo turno)
 Magüi Serna (terzo turno)
 Nicole Pratt (secondo turno)
 Anastasija Myskina (terzo turno)
 Mirjana Lučić (primo turno)
 Tamarine Tanasugarn (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

DFS Classic 2000